Pizzey ist der Familienname folgender Personen:

 Erin Pizzey (* 1939), britische Familienaktivistin und Sachbuchautorin
 Graham Pizzey (1930–2001), australischer Ornithologe
 Jack Charles Allan Pizzey (1911–1968), australischer Politiker